Эг-Вив () — название нескольких муниципалитетов Франции.
 Эг-Вив (Арьеж)
 Эг-Вив (Од)
 Эг-Вив (Гар)
 Эг-Вив (Эро)